Sunrise (lever de soleil en anglais) est le nom de code de diverse opérations :
 Opération Sunrise (Seconde Guerre mondiale) est une série de négociations secrètes entre les Alliés occidentaux et les Allemands en vue de la capitulation en Italie en  précédent la Reddition de Caserte.
 Opération Sunrise (Guerre du Viêt Nam) est une contre-offensive du Sud-Viêt Nam contre le Việt Cộng en mars-.
 Opération Sunrise (Albanie) est une mission de l'ONU pour restaurer la paix lors de la rébellion de 1997.
 Opération Sunrise (Zimbabwe) est un échange de monnaie dans le cadre de l'hyperinflation au Zimbabwe en .
 Opération Sunrise (Pakistan) est l'assaut de la Mosquée rouge de 2007 à Islamabad par l'armée pakistanaise contre un groupe d'insurgés islamistes.